UEFA Champions League finalen 2018 var en fodboldkamp, der blev spillet 26. maj 2018. Kampen blev afviklet på NSC Olimpiyskiy Stadium i Ukraines hovedstad Kyiv, og vinderen af UEFA Champions League 2017-18. De deltagende hold var spanske Real Madrid og engelske Liverpool. Den var kulminationen på den 63. sæson i Europas fineste klubturnering for hold arrangeret af UEFA, og den 26. finale siden turneringen skiftede navn fra European Champion Clubs' Cup til UEFA Champions League. For Real Madrid var det den 16. finale i turneringen, og tredje i træk, efter sejrene i 2016 og 2017. Liverpool havde været i syv finaler, hvor nederlaget i 2007 var seneste gang.

Kampen blev ledet af den serbiske dommer Milorad Mažić.

Spillested 
UEFAs eksklusiv-komite bestemte på et møde den 15. september 2016 i Athen, at NSC Olimpiyskiy Stadium i Kyiv skulle være vært for finalen.

Kampen 
"Hjemmeholdet" (af administrative årsager) blev fundet ved en ekstra lodtrækning, der blev afholdt efter lodtrækningen til semifinalerne.

Se også 
 UEFA Europa League finalen 2018

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League på UEFAs hjemmeside 

2018
Finalen 2018
Fodbold i 2018
Sport i Kyiv
Begivenheder i 2018
Real Madrid
Liverpool F.C.